Olib je lahko:

 Olib, otok v Jadranskem morju
 Olib, naselje na otoku Olib